Olocau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olocau (ort), Valencia, Província de València, 
 Olocau (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar